Los Premios Gardel a la Música (originalmente llamados Premios Carlos Gardel), o simplemente Premios Gardel, son los premios musicales más importantes concedidos en Argentina. Son organizados y otorgados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), y distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías. Se entregan anualmente y de la serie anual, el premio más importante es el Gardel de Oro. La primera entrega se realizó en 1999.

Los premios son otorgados cada año desde 1999 y premian la actividad artística realizada durante el año anterior. Desde 2003, el reglamento de las distinciones que entrega la industria discográfica a las producciones musicales estableció que el Gardel de Oro es para el ganador del rubro "mejor álbum del año". Hasta entonces era concedido por la excelencia musical del artista. Los Gardel han sido calificados como "el premio más importante del negocio musical del país" por Billboard.

Historia
Después de que los Premios ACE (1992-1997) no se convirtieran en los premios de música estándar de Argentina debido a la falta de apoyo de la industria, los Premios Carlos Gardel parecieron ocupar ese lugar.

Los premios llevan el nombre de Carlos Gardel, uno de los artistas de música popular más antiguos y conocidos de Argentina. Los premios fueron organizados por Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas con la primera ceremonia celebrada en 1999 para la música lanzada entre el 1 de junio de 1997 y el 30 de noviembre de 1998. El jurado de los primeros premios estuvo compuesto por 500 miembros.

En 2003, el comité de votación se hizo "verdaderamente independiente de las compañías discográficas, cuyo personal ya no puede votar", según el entonces director ejecutivo de CAPIF, Gabriel Salcedo. El jurado aumentó a 1.500 miembros, incluidos artistas, productores y periodistas de "todos los géneros musicales".  En el pasado, los Gardel eran vistos como una "palmadita en la espalda" de la industria a sus artistas favoritos y más vendidos, pero se consideraba que la votación renovada brindaba transparencia al proceso de selección y una nueva credibilidad a los premios mismos.

Ceremonias

Notas

Categorías

Los premios Gardel se otorgan en una serie de categorías, cada una de las cuales aísla una contribución específica a la industria discográfica. Los premios estándar enumeran a los nominados en cada categoría de la que se selecciona un ganador. Se otorgaron veinticuatro premios Gardel en la primera ceremonia de premiación, pero la cantidad de premios ha crecido y ha fluctuado con el tiempo a medida que se agregan nuevas categorías y se eliminan algunas más antiguas. Actualmente y en total existen 48 categorías de celebración anual, a excepción de una que se otorga de forma intermitente.

Categorías generales: 
Los categorías generales son premios estándar para obras musicales que no restringen a los nominados por género o algún otro criterio:

 Álbum del año se otorga al intérprete o intérpretes de un álbum completo vocal o instrumental. El ganador de esta categoría recibe el premio Gardel de oro, la versión dorada del trofeo y la máxima distinción de los premios.
 Canción del año se otorga a los intérpretes, compositores y compositores de la canción.
 Colaboración del año se otorga a los intérpretes, compositores y compositores de la canción. Se otorga desde 2020.
 Grabación del año se otorga a los intérpretes, productores e ingenieros de grabación de un álbum completo. Anteriormente conocido como "Producción del año", también permite que las canciones sean nominadas desde 2020.
 Mejor nuevo artista se otorga al intérprete de un álbum completo o una canción que no haya lanzado más de dos álbumes o veinticinco canciones. De 2006 a 2018 (excepto en 2010), la categoría fue reemplazada por versiones específicas de género para pop, rock, tango, folclore y tropical/cuarteto.

Proceso de votación
El proceso de votación comienza cada año con las empresas de medios que ingresan álbumes, canciones y videos musicales para su consideración. Las inscripciones se realizan en línea. Una vez vencida la fecha de postulación y se han registrado todas las entradas en las categorías diferenciadas, CAPIF convoca las Comisiones de Revisión, grupos de trabajo formados por periodistas, productores, músicos y especialistas que revisan las entradas para revisar que las entradas se hayan registrado en la categoría correcta según a su género musical y características particulares. Una vez revisada, comienza la selección de nominados.

Para la selección de los nominados, CAPIF informa al jurado de los Premios Gardel que la primera etapa del proceso de votación está abierta para cada categoría. Los miembros del jurado pueden acceder en línea a los contenidos de audio y video que se hayan presentado para nominación y elegir aquellos que consideren deben ser nominados. Una vez finalizada esta etapa del proceso de votación, CAPIF publica la lista oficial de nominados.

Una vez definida la lista de nominados, los miembros votantes deben seleccionar un ganador para cada categoría. Esto también se realiza en línea. Por último, CAPIF informa a los ganadores en la ceremonia de pre-transmisión y ceremonia oficial de entrega de premios.

Récords

El cantante Gustavo Cerati mantiene el récord del artista con más Carlos Gardel ganados con 22 galardones, incluyendo aquellos que ganó siendo parte del grupo musical Soda Stereo, mientras que la cantante Mercedes Sosa es la artista femenina con más premios, con 10 victorias. Asimismo, Babasónicos se destacan como el grupo más galardonado con 13 premios en total.

Véase también
 Anexo:Ganadores del Premio Gardel a la trayectoria

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial

 
 

 
Premios establecidos en 1999
Premios de música
Premios de música de Argentina